Bruno Lafranchi – atleta svizzero
 Carlo Lafranchi – ciclista svizzero
 Fiorenzo Lafranchi – educatore ed editore svizzero
 Margherita Turewicz Lafranchi – artista polacca naturalizzata svizzera